Le Mariage de mon meilleur ami (My Best Friend's Wedding) est un film américain réalisé par P. J. Hogan, sorti en 1997.
 Le Mariage de mon meilleur ami est le  de la série américaine Scrubs.